Аустрин () — латышская фамилия. Известные носители:

 Аустрин, Антон Анджевич (1884—1934) — латышский писатель, поэт, переводчик и журналист.
 Аустрин, Георгий Мартинович (1898—1977) — участник Белого движения, ротмистр, эмигрант, журналист. Председатель объединения бывших кадет Владимирского Киевского кадетского корпуса в Париже. Действительный член объединения бывших воспитанников Павловского военного училища. Член Парижского комитета пограничников.
 Аустрин, Рудольф Иванович (1891—1937) — начальник Управления НКВД Северного Края.